Gainer ist der Familienname folgender Personen:

 Derrick Gainer (* 1972), US-amerikanischer Boxer im Federgewicht
 Donald St. Clair Gainer (1891–1966), britischer Botschafter
 Ronald William Gainer (* 1947), Bischof von Lexington